Петровка () — село в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 8 человек. Почтовый индекс — 26431. Телефонный код — 5259.

Местный совет 
26430, Кировоградская обл., Благовещенский р-н, с. Каменный Брод, тел. 2-43-45, 2-43-42

Ссылки 
 Петровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Благовещенского района (Кировоградская область)